Шорстколисті (Boraginoideae) — підродина квіткових рослин родини шорстколисті (Boraginaceae).

Опис 
Стовпчик гіпобазичний, цілісний. Плід завжди ценобій з 4 еремій. Це, головним чином, трав'янисті рослини.

Значення 
Деякі шорстколисті служать красильними рослинами, наприклад, алкана (Alkanna), серед них є харчові, як огірочник лікарський (Borago officinalis), лікарські, як живокіст лікарський (Symphytum officinale). Деякі види отруйні і використовуються для боротьби з гризунами, як чорнокорінь (Cynoglossum). Ряд видів — декоративні рослини (незабудка). Деякі види є бур'янами — незабудка (Myosotis), липучка (Lappula), кривоцвіт (Lycopsis).

Роди

Примітки 

Шорстколисті
Підродини рослин